Bardo kan syfta på:

 Bardo (buddhism) – ett tibetanskt begrepp som ordagrant betyder "mellantillstånd" eller "övergångstillstånd"
 Bardo (musikgrupp) – en  brittisk musikgrupp som var aktiv 1982-1983

Geografi

Bhutan 

 Bardo (gewog), Zhemgang,

Polen 

 Bardo (ort i Polen, Święty Krzyż vojvodskap), Powiat kielecki, 
 Bardo (ort i Polen, Storpolens vojvodskap), Powiat wrzesiński, 
 Bardo, Nedre Schlesiens vojvodskap, 

Robotskapade Bhutanförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar